Сан-Хавьер () — топоним, встречающийся в испаноязычных странах:

Аргентина 
 Сан-Хавьер (Санта-Фе) — департамент, провинция Санта-Фе, Аргентина.
 Сан-Хавьер (река) — река в провинции Санта-Фе, Аргентина.

Испания 
 Сан-Хавьер (Испания) — муниципалитет, провинция Мурсия в автономном сообществе Мурсия, Испания.

Мексика 
 Сан-Хавьер (Сонора) — муниципалитет в штате Сонора.
 Сан-Хавьер (Синалоа) — посёлок в штате Синалоа, входит в состав муниципалитета Чойс.

Уругвай 
 Сан-Хавьер (Уругвай) — город, департамент Рио-Негро, Уругвай.